

Pessoas
Eduardo Cernauskas Nardi
Licciana Nardi
Michele Nardi

Outros
26268 Nardi

Desambiguações de sobrenomes